Machleidt ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Machleidt (1927–2019), deutscher Chemiker
 Ruprecht Machleidt (* 1943), deutsch-US-amerikanischer Physiker
 Wielant Machleidt (* 1942), deutscher Psychiater und Psychoanalytiker